Die Adriatische Basketballliga Saison 2003/04 war die dritte Saison der Adriatischen Basketballliga. An der Saison 2003/04 nahmen 14 Mannschaften aus 4 Ländern teil.
Die Saison begann am 4. Oktober 2003 und endete am 18. April 2004. Meister wurde zum ersten Mal FMP Reflex aus Belgrad.

Turnierformat 
In der regulären Saison spielten 14 Mannschaften eine Doppelrunde jeder gegen jeden. Nach der regulären Saison wurde der Meister in einem Final four ermittelt.

Teilnehmende Mannschaften

Reguläre Saison 
Die Spiele der regulären Saison fanden vom 6. Oktober 2003 bis zum 9. April 2004 statt.

Tabelle 
Endstand

Final four 
Die Final four Spiele fanden am 16. und 18. April 2004 statt.

Auszeichnungen

Regular Season MVP 

 Igor Rakočević von  KK Budućnost Podgorica

Basketballsaison 2003/04